Пиер Гонела () е италиански китарист и композитор, лидер на пауър метъл групата Mastercastle. Роден е в Генуа (Италия) на 26 март 1977 г.

Дискография

Mastercastle 
 The Phoenix – 2009
 Last Desire – 2010
 Dangerous Diamonds – 2011

Labyrinth 
 Freeman 2005
 6 days to nowhere 2007
 As Time goes By 2011

Necrodeath 
 Draculea 2007
 Phylogenesis 2009
 Old Skull 2010
 Athlantis – Athlantis 2003
 Wild Steel – Wild Steel 2003
 Odyssea – Tears in floods 2004
 Athlantis – M.W.N.D 2012
 MusicArt Project – The Black Side of the Moon 2012

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Официален сайт (myspace)
 Официален сайт (Mastercastle myspace)

Италиански китаристи
Италиански композитори